PyMT steht für:
 Polyoma Middle Tumor Antigen, ein Erreger von Brustkrebs bei Mäusen
 Python Multitouch, ein Projekt zur Programmierung grafischer Benutzeroberflächen, siehe Kivy

Abkürzung